Mittelsohland steht für:
 Mittelsohland (Sohland am Rotstein), Ortsteil von Sohland am Rotstein, Stadt Reichenbach/O.L., Landkreis Görlitz, Sachsen
 Mittelsohland (Sohland an der Spree), Ortsteil von Sohland an der Spree, Landkreis Bautzen, Sachsen